

Patronyme 

 Martin Fenin
 Pierre de Fénin

Toponyme 
 Fenin-Vilars-Saules, commune suisse du canton de Neuchâtel